obični grab, drvo
 crni grab, drvo
 Grab (rijeka), rječica u triljskom kraju
 Grab polje, krško polje u BiH

Naselja:
 Hrvatska:
 Grab (Trilj), naselje u općini Trilj
 Grab (Gračac), naselje u općini Gračac

 Bosna i Hercegovina:
 Grab (Ljubuški, BiH), naselje u općini Ljubuški
 Grab (Trebinje, BiH), naselje u općini Trebinje
 Grab (Trnovo RS, BiH), naselje u općini Trnovo (Republika Srpska)

Crna Gora:
 Grab (Bijelo Polje, Crna Gora), naselje u općini Bijelo Polje
 Grab (Cetinje, Crna Gora), naselje u općini Cetinje

sh:Grab (Trebinje)